Ives se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Edmund Ives
 Joseph Christmas Ives